Landtagswahlkreis 127 steht für folgende Wahlkreise in Nordrhein-Westfalen:

 Landtagswahlkreis Siegen-Wittgenstein II (seit 2005)
 Landtagswahlkreis Herne I – Bochum IV (2000)
 Landtagswahlkreis Bochum IV (1980 bis 1995)
 Landtagswahlkreis Ennepe-Ruhr-Kreis II (1966 bis 1975)
 Landtagswahlkreis Olpe (1947 bis 1962)